Partit de Gran Canària, partit polític de les illes Canàries
 Catàleg de galàxies principals (del seu nom en anglès Principal Galaxies Catalogue), catàleg astronòmic de galàxies
 Parc de la Guàrdia Civil, matrícula que distingeix els vehicles propietat de la Guàrdia Civil
 Pla General de Comptabilitat, normativa que regula la comptabilitat de les empreses
 Pla general curt, pla cinematogràfic de context
 Professional Graphics Controller, targeta gràfica desenvolupada per IBM per als PC
 Cèl·lula germinal primordial (del seu nom en anglès Primordial Germ Cell), cèl·lula que dona lloc als gàmetes en els organismes amb reproducció sexual